Die Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate 2022 (offiziell F4 United Arab Emirates Championship Powered by Abarth Certified by FIA 2022) war die sechste Saison der Formel-4-Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Es gab 20 Rennen, die Meisterschaft fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die Saison begann offiziell am 21. Januar 2022 und endet am 19. Februar 2022 in Abu Dhabi.

Änderungen 2022

Teams 
In dieser Saison traten viele neue Rennteams an, neu dabei sind AKM Motorsport, GRS Team, Hitech Grand Prix, JHR Development, MP Motorsport, PHM Racing und Pinnacle Motorsport. Prema Racing stellte, neben den in Zusammenarbeit mit Abu Dhabi Racing bereits teilnehmenden Team, ein zusätzliches Team. 3Y Technology stellte ab diesem Jahr zusammen mit dem französischen Rennstall R-ace GP ein gemeinsames Team. Ursprünglich wäre auch eine Teilnahme von Carlin mit zwei Wagen vorgesehen, allerdings trat das britische Team schlussendlich bei keinem Rennen an.

Fahrer 
Der finnische Rennfahrer Lucas Alanen und der Schweizer Rennfahrer Eron Rexhepi nahmen an der Vorsaisontest mit Xcel Motorsport beziehungsweise AKM Motorsport teil, wurden aber dann während der Saison nicht eingesetzt. Die Fahrerin Hamda Al Qubaisi und der Niederländer Dilano van 't Hoff beteiligten sich nur am Eröffnungsrennen welches nicht zur Saison zählte, im weiteren Meisterschaftsverlauf traten beide nicht mehr an.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Tatuus-Chassis F4-T421. Als Motor kam der Abarth FTJ I4 zum Einsatz. Die Reifen stammten von Hankook.

Anmerkungen

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen nur die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Für die schnellste Runde im Rennen gab es ebenfalls einen Bonuspunkt. Es gab keinen Punkt für die Pole-Position. Für die Teamwertung wurden zwei Fahrer pro Rennwochenende nominiert, deren Ergebnisse in die Wertung aufgenommen wurde.

Fahrerwertung

Rookiewertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2022